Sofía de Sajonia-Weimar-Eisenach (en alemán, Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach; Weimar, 20 de marzo de 1911 - Hamburgo, 21 de noviembre de 1988) fue una princesa de Sajonia-Weimar-Eisenach. Era la mayor de los vástagos y única hija del gran duque Guillermo Ernesto de Sajonia-Weimar-Eisenach, con su segunda esposa, la princesa Feodora de Sajonia-Meiningen.

Como pariente de Guillermina de los Países Bajos, Sofía fue invitada a la boda en 1937 de su hija, la princesa Juliana, como dama de honor. Se vio envuelta en un escándalo diplomático cuando los pasaportes de Sofía y de otras dos princesas alemanas fueron retenidos por el gobierno nazi. Aunque fueron posteriormente liberados, Sofía optó por no asistir en el último momento. En 1938, Sofía se casó con el príncipe Federico Gunter de Schwarzburgo, pero la pareja se divorció para el final de ese mismo año.

Boda de Juliana

Invitación 
Los preparativos por la boda de la única hija de la reina Guillermina de los Países Bajos, la princesa de la Corona Juliana, con el príncipe alemán Bernardo de Lippe-Biesterfeld estaban en curso en 1937 cuando surgió un escándalo diplomático.

El asunto fue el resultado de la opinión de Guillermina de que la boda fuera un asunto familiar; en consecuencia, no invitó a la realeza europea si no estaban unidos familiarmente con ellos. Como resultado, las damas de honor de Juliana eran parientes o amigos de la familia. Esto incluía a la propia Sofía (ella y la prima segunda de Bernardo), la duquesa Thyra de Mecklemburgo-Schwerin (su prima segunda), la gran duquesa Kira Kirillovna de Rusia (su prima hermana), la duquesa Woizlawa Feodora de Mecklemburgo (su prima), y dos de las primas de Bernardo, la princesa Sieglinde de Lippe y la princesa Isabel de Lippe.

Escándalo diplomático 
Sofía se vio envuelta en un pequeño escándalo diplomático cuando comenzaron los preparativos de la boda holandesa. El gobierno nazi alemán, aparentemente ultrajado porque su bandera no era utilizada en las festividades relacionadas con la boda, rechazó librar los pasaportes de Sofía, junto con los de las primas de Bernardo, las princesas Sieglinde e Isabel de Lippe. El gobierno alemán declaró que también estaban protestando por supuestos incidentes anti-nazis en los Países Bajos, y mostraba su enfado porque la pareja alemana de Juliana, el príncipe Bernardo, no había defendido públicamente el régimen nazi. Guillermina y el gobierno holandés respondieron que debido a que la boda era un asunto familiar privado, el uso de la bandera alemana sería inapropiado; en su lugar optaron por ondear la bandera nacional holandesa junto con la bandera de la familia de Bernardo. El disgusto alemán también incluía el himno nacional; Guillermina y el gobierno holandés no vieron la necesidad de interpretarlo en la boda, ya que Bernardo era ahora ciudadano holandés, y ya no tenía ciudadanía alemana. Una nota de protesta fue enviada a Berlín, declarando que la retención de los documentos necesarios era "un insulto a la reina". Aunque el ministro holandés en Berlín pidió disculpas por uno de los incidentes que involucraban la bandera nazi (que había sido tomada de una escuela alemana en La Haya), el gobierno nazi consideró estas afirmaciones "insuficientes". Los pasaportes no fueron librados hasta que el príncipe Bernardo envió una carta personal al canciller alemán Adolf Hitler.

Aunque los pasaportes fueron liberados, Sofía por razones desconocidas revocó la aceptación y afirmó que no podía asistir a la boda en el último momento. Los planes para la ceremonia continuaron y Juliana se casó el 7 de enero de 1937. La princesa Sofía fue reemplazada como dama de honor por la baronesa Heeckeren van Kell.

Matrimonio 
El 7 de marzo de 1938 en Heinrichau, Sofía se casó con el príncipe Federico Gunter de Schwarzburgo. Este sostenía ese título desde la muerte de su padre, el príncipe Sizzo de Schwarzburgo, el 24 de marzo de 1926.

El matrimonio fue de corta duración y menos de un año después, el 1 de noviembre de 1938, se divorciaron. Federico Gunter nunca volvió a casarse ni produjo descendencia legítima. En consecuencia, su hermana, la princesa María Antonieta, con controversia, lo sucedió como princesa de Schwarzburgo.

Sofía murió el 21 de noviembre de 1988 en Hamburgo.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Weimar
Princesas de Sajonia-Weimar-Eisenach
Princesas de Schwarzburgo